() может означать:
 Спецэффекты ( )
 Звуковые эффекты (например, семплы ( )) ( )
 Самораспаковывающийся архив ()
 SFX — английский журнал о научной фантастике и фэнтези
 Spread Firefox''' — рекламная кампания браузера Mozilla Firefox
 SFX (PSU), форм-фактор блока питания персонального компьютера (см. на английском ATX#SFX)